Silvanoprus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1911. Silvanoprus ingår i familjen smalplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Smalplattbaggar
Silvanoprus